Albertina se lahko nanaša na:

Albertina (ime), žensko osebno ime 
Albertina (muzej), muzej grafik na Dunaju